Mapleton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Mappleton (distriktshuvudort), England, East Riding of Yorkshire, 
 Mapleton, Derbyshire, ort i England, Derbyshire,

USA 

 Mapleton, Kansas, ort, Bourbon County, 
 Mapleton, Iowa, ort, Monona County, 
 Mapleton, Illinois, ort, Peoria County, 
 Mapleton, Maine, ort, Aroostook County, 
 Mapleton, Minnesota, ort, Blue Earth County, 
 Mapleton, North Dakota, ort, Cass County, 
 Mapleton, Pennsylvania, ort, Huntingdon County, 
 Mapleton, Utah, ort, Utah County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar